

Френч-Кемп — місто, штат Міссісіпі
 Френч-Кемп — переписна місцевість, штат Каліфорнія